Oscar se poate referi la:
 Oscar, nume de familie sau prenume masculin
 Premiul Oscar - Premiul Academiei de Filme din Statele Unite ale Americii
 Oscar Downstream, companie de comerț cu produse petroliere din România

Vezi și